est une expression anglaise qui signifie .


 peut désigner :

Cinéma 

 , film américain de Harry Edwards sorti en 1924 ;
 All Night Long (Tout au long de la nuit), film britannique de Basil Dearden sorti en 1962 ;
 All Night Long (La Vie en mauve), film américain de Jean-Claude Tramont sorti en 1981 ;
 All Night Long, film hongkongais de Peter Mak Tai-kit sorti en 1989 ;
 , film japonais de  sorti en 1992.

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Joe Walsh sorti le  ;

 , album de Kenny Burrell sorti le  ;
 , album de Sammy Hagar sorti le  ;
 , album de Shirley Horn sorti le  ;
 , album de Junior Kimbrough sorti le  ;
 All Night Long, album de Billy Burnette sorti le  ;
 , album de Buckcherry sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
  , album de Cathy Dennis présente sur l'album  sorti le  ;
  , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur le film Urban Cowboy ;

 All Night Long, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 All Night Long, chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 All Night Long, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 All Night Long, chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Keep the Faith sorti le  ;
 , single de Ami Suzuki présente sur l'album  sorti le  ;
 All Night Long, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de  représentant le Danemark au concours Eurovision de la chanson 2008 ;
 All Night Long, chanson de , face-B du single  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 All Night Long, chanson de  ft.  et  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi